Бе́рнхард Ли́хтенберг (; 3 декабря 1875 — 5 ноября 1943) — католический священник, открыто выступивший против нацистов во время национал-социалистической диктатуры в Германии. Причислен к «праведникам народов мира» в Яд ва-Шем. В 1996 году беатифицирован.

Биография 
Бернхард Лихтенберг родился 3 декабря 1875 года в силезском городе Олау (ныне город Олава в Польше). В семье купца Аугуста Лихтенберга он был четвёртым сыном. С 1895 по 1899 годы он изучает католическую теологию в Инсбруке и затем в Бреслау, где его и рукополагают в священники в 1899 году. Начиная с 1900 года Лихтенберг трудится в Берлине, как капеллан, викарий и, наконец, настоятель.

С 1913 по 1930 годы он служит в общине Сердца Иисуса в районе Берлин-Шарлоттенбург. Во время Первой мировой войны Лихтенберг — военный священник при третьем гвардейском гренадёрском полку в Берлине-Шарлоттенбурге. За заслуги он получает медаль Красного Креста. Примерно в это же время он входит в городской парламент Шарлоттенбурга от партии центра. С 1931 года он принадлежит к берлинскому соборному капитулу.

Очень скоро Лихтенберг попадает в поле зрения нацистов. Ставший впоследствии министром рейхспропаганды Йозеф Геббельс начинает в 1931 году кампанию с целью затравить пастора Лихтенберга, который призвал посетить антивоенный фильм «На западном фронте без перемен» по роману Эриха Марии Ремарка. Вскоре после захвата власти нацистами в 1933 году квартира Лихтенберга подвергается обыску гестапо. Этот обыск будет далеко не последним.

В 1935 году Лихтенберг узнаёт о царящих порядках в концентрационном лагере Эстервеген, против которых он протестует в жалобе, адресованной Герману Герингу.

В 1938 году Лихтенберга назначают старшим пастором берлинского кафедрального собора Св. Ядвиги. После Хрустальной ночи Лихтенберг совершает публичные молитвы за преследуемых евреев. В 1941 году в письме, направленном рейхсминистру здравоохранения Леонардо Конти, Лихтенберг выражает протест против убийства душевнобольных и инвалидов в рамках программы эвтаназии.

23 октября 1941 года Лихтенберга арестовывает СС. 22 мая 1942 года он приговаривается к двухгодичному тюремному заключению по обвинению в злоупотреблении кафедрой (Kanzelmissbrauch) и преступлении против закона о вероломных нападках на государственный аппарат (Heimtückegesetz). Тюремный срок он отбывает сначала в каторжной тюрьме Тегель, а затем в проходном лагере Берлин-Вульхайде. В 1943 году Лихтенберга депортируют в концентрационный лагерь Дахау. На пути туда священник, страдавший тяжелыми заболеваниями сердца и почек, умирает 5 ноября при невыясненных обстоятельствах. Его похороны проходят в тогда ещё не разрушенной бомбёжкой церкви Св. Себастьяна в Берлине при массовом участии населения. В 1965 году его останки переносятся в крипту берлинского кафедрального собора Св. Ядвиги.

Позднейшие события 
В 1990 году диоцез Берлин основал фонд имени Бернхарда Лихтенберга, задачей которого является оказание помощи попавшим в бедственное положение мигрантам.

23 июня 1996 года в Берлине, во время своей поездки в Германию папа Иоанн Павел II беатифицировал пробста Бернхарда Лихтенберга.

За поддержку преследуемых евреев представители израильского мемориала Яд ва-Шем почтили Лихтенберга, посмертно присвоив ему звание «Праведника народов мира». 18 мая 2005 года в кафедральном соборе Св. Ядвиги посол Израиля в Германии Шимон Штейн вручил соответствующую грамоту и медаль кардиналу Берлина Георгу Штерницки.

Память о Лихтенберге 

В берлинском районе Карлсхорст, на улице Гундельфингер Штрассе 36, при католической церкви Непорочного зачатия Св. Марии находится пасторский дом, который построил Бернхард Лихтенберг.

На стене этого дома можно увидеть мемориальную доску в его честь, содержащую следующий текст:

Примечания

Литература 
 
 
 
 Barbara Stühlmeyer, Ludger Stühlmeyer, Bernhard Lichtenberg. Ich werde meinem Gewissen folgen. Verlag ToposPlus Kevelaer 2013, ISBN 978-3-836708-35-7.
 Ludger Stühlmeyer: Bernhard Lichtenberg – mit Verstand und Rosenkranz, Glaubens-Kompass, Kirche in Not, weltweites Hilfswerk päpstlichen Rechts, München 2015.
 Ludger Stühlmeyer: Gerechter unter den Völkern. Vesper zu Ehren des seligen Bernhard Lichtenberg. Mit einer Biografie und Zitaten. Geleitwort von Nuntius Eterovic. Verlag Sankt Michaelsbund, München 2017, ISBN 978-3-943135-90-9.
 

Капелланы
Выпускники Вроцлавского университета
Религиозные деятели Германии
Церковные деятели XX века
Католические блаженные
Праведники народов мира в Германии
Святые по алфавиту
Католические святые
Умершие в концлагере Дахау
Персоналии:Холокост в Германии
Похороненные в Берлине